Fluydo è un gruppo musicale italiano di un genere che è un mix tra techno e pop, nato nel 1997 dall'incontro tra la cantante-bassista Tico (Barbara Zuccaro) e il chitarrista Anto (Antonio Montemiglio). Anto e Tico si incontrano a Roma, uno pratica l'architettura, l'altra dipinge e si occupa di scenografia. Entrambi da sempre dediti alla musica, dal momento del loro incontro si lasciano alle spalle i rispettivi trascorsi musicali (punk per lei e rap/blues per lui) e insieme scrivono i brani, li interpretano e li producono attraverso la voce e il basso di Tico, i particolari suoni della chitarra di Anto e una buona dose di elettronica.

Inizialmente collaborano con i produttori Richter&Albamonte, pubblicando l'EP Fluydo nel 1999 (Cantieri Musicali), poi con Ice One/Dj Sensei partecipando all'album Let Your Mind Be Music (BMG). Nel 2005 approdano alla storica etichetta indipendente CNI/Compagnia Nuove Indye per la pubblicazione dell'album di esordio 7 Kings: un percorso off road anglo-italiano che, tra sogno e realtà, affronta tematiche sia intimiste che sociali in un mix di rock-trasversale ed elettronica.

L'anno seguente pubblicano un nuovo lavoro insieme ad Ice One, il breve ma sostanzioso ep "Word Up". Oltre alla rivisitazione dell'hit dei Cameo da cui il titolo, contiene due potenti remix dei brani del precedente album e un'ardita cover di "Amore che vieni amore che vai" di Fabrizio De André.

Consapevoli dei radicali cambiamenti in atto nel mercato musicale, i Fluydo decidono di prendere momentaneamente le distanze dalle etichette e, nel settembre 2007, lanciano un nuovo coraggioso progetto: "7 Fool Moons" è un album work-in-progress e totalmente in free-download. Ad ogni luna piena, per 7 volte, viene pubblicato un nuovo brano sotto licenza Creative Commons, quindi in libera fruizione. L'idea funziona bene e, di plenilunio in plenilunio, Fluydo guadagna attenzione a livello internazionale.

Formazione
 Barbara Zuccaro "Tico" - voce, basso
 Antonio Montemiglio "Anto" - chitarra

Discografia

Album in studio
2005 - 7 Kings
2007-2008 - 7 Fool Moons

EP
1999 - Fluydo
2006 - Word Up

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale
Myspace ufficiale

Gruppi musicali di musica elettronica
Gruppi e musicisti del Lazio